Les princes de Bretagne (principes Britanniæ) sont les descendants mâles des anciens rois de Bretagne, qui, vers le , furent possesseurs de vastes seigneuries bretonnes
 Prince de Bretagne (agriculture) est une marque, un label visant à valoriser des productions agricoles bretonnes.
 Prince de Bretagne (voilier) est un multicoque conçu pour la course à la voile, il fait partie de la classe Multi50.
 Maxi80 Prince de Bretagne, est un multicoque conçu pour la course au large, il fait partie de la classe Ultime.

Homonymie